Alsópél (szlovákul Dolný Pial), Szlovákia, Nyitrai kerület, Lévai járás
Felsőpél (szlovákul Horný Pial), Szlovákia, Nyitrai kerület, Lévai járás
Nagypél (románul Pilu), Románia, Arad megye
Nemespél később Kispél
Vámospél, ma Nagypél